Dunkley bezeichnet:

 Dunkley Car, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Dunkley (Wahlkreis), Wahlkreis in Australien

Dunkley ist der Familienname folgender Personen:

 Fitzroy Dunkley (* 1993), jamaikanischer Leichtathlet
 Jo Dunkley (* 1979), britische Astrophysikerin und Kosmologin
 Joshua Dunkley-Smith (* 1989), australischer Ruderer
 Matt Dunkley (* 1964), britischer Orchestrator, Arrangeur und Dirigent
 Pat Dunkley (* 1972), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Sophia Dunkley (* 1998), englische Cricketspielerin
 Spencer Dunkley (* 1969), britischer Basketballspieler